Middle Island peut désigner :
 Île Middle ( en anglais), une île inhabitée du Canada constituant le point le plus méridional du pays ;
Île du Milieu (Côtes-d'Armor), île inhabitée située dans les Côtes-d'Armor en France ;
 Île du Milieu (Middle Island), île de l'archipel de la Recherche (Australie) ;
 Middle Island (Tristan da Cunha), une île inhabitée du Royaume-Uni dans l'archipel Tristan da Cunha ;
 Middle Island, une ville de Saint-Christophe-et-Niévès ;
 Middle Island, aussi appelée île Malabar, une île inhabitée des Seychelles ;
 Middle Island, census-designated place américaine située dans l’État de New York.

Voir aussi 
 Saint-Thomas Middle Island